mont Agou, le plus haut sommet du Togo ;
 Agou-Gadjepe, une ville duu Togo ;
 préfecture d'Agou, une préfecture du Togo ;
 Agou, une commune en Côte d'Ivoire ;
 Agou Kebo Kpeta, un village situé sur le flanc du mont Agou.

 Christophe Agou (1969-2015), un photographe documentaire français.